Butiá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Butiá (ort), Rio Grande do Sul, 
 Butiá (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar